Fettes ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Fettes (* 1937), englischer Lehrer, Landwirt und Gründer der Ecology Party of Ireland, deren Vorsitzender er von 1981 an war
 Hilaire Fettes (1898–1971), luxemburgischer Ringer